Натуральне число 1023
 1023 рік до нашої ери
 1023 рік нашої ери